KWY steht für:
 Kiwayu Airport (IATA-Code), Flughafen auf Kiwayu, Lamu-Inselgruppe, Kenia
 KWY (Künstlergruppe), Pariser Künstlergruppe der 1960er Jahre um Christo, Jan Voss (Maler), António Costa Pinheiro u. a.

kwy steht für:
 San-Salvador-Kongo (ISO-639-3-Code), Varietät von Kikongo

Abkürzung